Sinar m — фотографическая мультиплатформенная (среднеформатная и малоформатная) автофокусная система компании Sinar. Анонсирована в 2002 году на выставке Photokina.

Предыстория возникновения 
 1879 год — основание Карлом Кохом фотостудии Sinar.
 1947 год — создание и выпуск внуком основателя фирмы фотокамеры большого формата Sinar Norma, в основу которой положен принцип модульности.
 1996 год — совместно с Leaf создана компактная цифровой среднеформатный фотоаппарат Sinar с Leaf DCB II.
 2000 год — создаёт широкоформатный цифровой фотоаппарат Sinar Macroscan.
 2002 год — создана система Sinar m, позволяющая использовать компоненты от средне- либо от большеформатой систем, приобретая их достоинства.

Описание 
Особенностью данной системы является гибкость в адаптации как к студийной, так и к выездной съёмки. Это обеспечивается изменения схемы формирования системы, которая, создаётся не навешиванием к корпусу камеры функциональных частей, а формированием её из равнозначных моделей, отвечающих за разные функции фотоаппарата. Это позволило, в первую очередь, использовать модули разных систем: зеркальной (для выездной съёмки) и большеформатной (для студийной съёмки), ранее не совмещавшихся в цифровых фотоаппаратах. В первом случае получается автофокусный зеркальный фотоаппарат для выездной съёмки, дающий фотографу фотографировать различные сцены достаточно оперативно, во втором — карданная камера, дающая полный контроль над формированием снимка.

Возможности трансформации 
Мультиплатформенность достигается тем, что корпус камеры может быть оснащён как фирменным модулем Mirror Module Sinaron Digital AF, предназначенным для установки фирменных среднеформатных цифровых задников, так и модуля Nikon Mirror Module, предназначенного для «оцифровки» плёночных фотоаппаратов малого формата. С другой стороны к корпусу камеры может быть представлен либо модуль Sinaron Digital AF Mirror Module (с зеркалом и пентапризменным видоискателем), делая фотоаппарат зеркальным, что обеспечивает необходимую жёсткость и оперативность работы для таких видов выездной съёмки, как свадебная съёмка, съёмка пейзажа и другие, либо карданная система Sinar p3 (с раздвижными мехами), что позволяет подвижками объектива осуществлять точную регулировку перспективы в фотостудии.

Возможная комплектация 

Производитель рекомендует использовать объективы Sinaron Digital AF производства Carl Zeiss и заявляет о поддержке Hasselblad серии V для среднего формата и объективы Nikon для узкого формата.

Примечания

Ссылки 
 

Среднеформатные цифровые фотоаппараты
Фотоаппараты, появившиеся в 2002 году